Myfanwy es una canción popular galesa compuesta por Joseph Parry y publicada por primera vez en 1875. Parry escribió la música sobre un texto del poeta Richard Davies, «Mynyddog». Algunas fuentes refieren que la obra se compuso pensando en el amor juvenil de Parry, Myfanwy Llywellyn, aunque posiblemente se inspiró en realidad en la historia del siglo XIV sobre Myfanwy Fychan del Castell Dinas Brân, Llangollen, del poeta Hywel ab Einion. Tal historia fue además objeto del poema popular de 1858 Myfanwy Fychan por John Ceiriog Hughes.

La obra todavía es una favorita de los coros masculinos galeses. Existe una versión de John Cale, y también se incluyó en O Fortuna, el segundo álbum de Rhydian,, donde hace dúo con el barítono galés Bryn Terfel.

Letra

Referencias

Enlaces externos 
 

Composiciones de Joseph Parry
Canciones de 1875
Canciones de Gales